Lista portów lotniczych w Serbii.

 
Serbia